Baskett ist der Familienname folgender Personen:

 Hank Baskett (* 1982), US-amerikanischer American-Footballspieler
 James Baskett (1904–1948), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Peter J. F. Baskett (1934–2008), britischer Arzt

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Baskett (Kentucky), im Henderson County

Sonstiges:
 Baskett Slough, Fließgewässer im Polk County, Oregon
 Baskett Slough National Wildlife Refuge, Park im Polk County, Oregon

Siehe auch:
 Basket